Résultats détaillés de l'édition 2011 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500 Series, s'est tenue du 14 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Trois jours après leur finale à San José, Milos Raonic et Fernando Verdasco se retrouvent au premier tour du tournoi.
 En finale, au troisième set face à Andy Roddick et mené 4-5 sur son service, le jeune Canadien Milos Raonic sert une première balle à  (soit plus de ), soit le service le plus rapide depuis le record () de Roddick en 2005, et le second service le plus rapide de tous les temps.
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple pour la  en battant en finale Milos Raonic. Il remporte la balle de titre de façon rarissime, en plongeant du fond du court. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Max Mirnyi et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Eric Butorac et Jean-Julien Rojer. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2011) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Memphis
ATP 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en février 2011
Sport aux États-Unis en février 2011